Бет Нортон здобула титул, у фіналі перемігши Руту Герулайтіс 1-6, 7-5, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Террі Голледей (1-ше коло)
  Синтія Дорнер (2-ге коло)
  Джанет Ньюберрі (півфінал)
  Венді Овертон (чвертьфінал)

 Бет Нортон (Переможниця)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976